Johan Jönsson eller Jönson kan avse:

 Johan Jönsson i Axtorp (1825–1898), svensk lantbrukare och politiker
 Johan Jönsson i Revinge (1875–1938), svensk lantbrukare och politiker
 Johan Jönsson i Kristianstad (1878–1963), svensk grosshandlare och politiker
 Johan Jönson (född 1966), svensk författare och poet
 Johan Jönsson (född 1986), svensk författare och förläggare

Se även 
 Johannes Johannis